Humaitá bezeichnet folgende geographische Einheiten:
 Humaitá (Ingavi), Gemeinde im Municipio Ingavi, Bolivien
 Humaitá (Amazonas), Gemeinde im Bundesstaat Amazonas, Brasilien
 Humaitá (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Humaitá (Acre), Fluss im Bundesstaat Acre, Brasilien
 Humaitá (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien
 Humaitá (Paraguay), Gemeinde im Departamento Ñeembucú, Paraguay
 Belagerung von Humaitá, Episode des Tripel-Allianz-Kriegs

außerdem:
 Humaitá (1927), Minen-U-Boot der brasilianischen Marine (Stapellauf 1927)
 Humaitá (S 20), U-Boot der brasilianischen Marine (Stapellauf 1971)
 Humaitá (S41), brasilianisches Unterseeboot, siehe Scorpène-Klasse #Brasilianische Marine
 ARP Humaitá, paraguayisches Flußkampfschiff (Stapellauf 1929)
 Bistum Humaitá, Bistum im Bundesstaat Amazonas
 Humaitá-Kultur, Tradição Humaitá (Humaitá-Tradition), indigene, steinzeitliche (präcabralinische) archäologische Funde im Nordwesten von Rio Grande do Sul